POWER5 — серия микропроцессоров, разработанная IBM. По сути, является усовершенствованной версией своего очень успешного предшественника POWER4. Главные отличия — поддержка одновременной многопоточности и встроенный контроллер памяти. Каждое из двух ядер поддерживает 2 потока задач, итого 4 потока может исполняться одновременно. Выпускается в вариантах c 1 процессором и с 4 процессорами на плате. Усовершенствованная версия POWER5+ имеет два процессора на плате.

Несколько таких процессоров могут работать сообща, превращаясь в единый векторный процессор, благодаря технологии ViVA (Virtual Vector Architecture).

Процессоры находят применение в серверах IBM серий p и i, а также в качестве контроллеров в принтерных системах старшего класса Infoprint и в серверах хранения DS8000. Кроме того, компания Bull использует их в своих серверах Escala.

См. также 
 POWER4
 POWER6

Примечания

Ссылки 
 Микропроцессоры POWER и PowerPC
 Эволюция и применение архитектуры POWER

Микропроцессоры фирмы IBM
POWER